Jméno a příjmení David Vaněček nosí vícero lidí:

 David Vaněček (1983) – český fotbalista
 David Vaněček (1991) – český fotbalista